Kansara peut désigner :
Kansara, la commune du département de Djibasso au Burkina Faso
Kansara, la commune du département de Nouna au Burkina Faso